Тимофе́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Тимофеева, Варвара Васильевна (в замужестве: Майкова; 1850—1931) — прозаик, мемуаристка.
 Тимофеева, Вера Трофимовна (1930—1985) — свинарка совхоза «Чапаевский», Герой Социалистического Труда.
 Тимофеева, Вероника Алексеевна (род. 1982) — российская лыжница и биатлонистка.
 
 Тимофеева, Евгения Дмитриевна (1911—1992) — советская военная лётчица, участница Великой Отечественной войны.
 Тимофеева, Евфросиния Тимофеевна (1883—1942) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.
 Тимофеева, Зинаида Семёновна (1922—1942) — советская партизанка, минёр.
 Тимофеева, Ирина Николаевна (род. 1970) — российская легкоатлетка.
 Тимофеева, Кристина Владимировна (род. 1993) — российская спортсменка, стрелок из лука.
 Тимофеева, Лидия — югославская шахматистка.
 Тимофеева, Любовь Борисовна (род. 1951) — советская, российская пианистка.
 Тимофеева, Маргарита Сергеевна (род. 1996) — российская пловчиха в ластах.
 Тимофеева, Марта Андреевна (род. 2009) — российская актриса.
 Тимофеева, Надежда Константиновна (1900—1973) — советский живописец, кубист.
 Тимофеева, Нина Владимировна (1935—2014) — советская и российская балерина.
 Тимофеева, Оксана Викторовна (род. 1978) — российский философ.
 

 Тимофеева, Софья Никитична (1902—1968) — марийский советский педагог, общественный деятель, заслуженный учитель школы РСФСР.

 Тимофеева, Татьяна Петровна (род. 1953) — советский историк архитектуры, краевед, поэт.
 Тимофеева, Ульяна Тимофеевна (1897—1981) — советская театральная актриса, режиссёр.
 Тимофеева, Юлия Юрьевна (род. 1973) — российская бобслеистка. Составные фамилии 
 Тимофеева-Летуновская, Светлана Львовна (род. 1972) — российская актриса.